Ел Чијапанеко има више значења:

 Ел Чијапанеко (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чијапанеко (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чијапанеко (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чијапанеко (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чијапанеко (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику